Новодонецкая:
 Новодонецкая — станица в Выселковском районе Краснодарского края
 Новодонецкая — шахта в Донецкой области, см. Добропольеуголь